

Geografia 

 Prentice (Wisconsin), comune della contea di Price nel Wisconsin;
 Prentice (città del Wisconsin), città metropolitana della contea di Price nel Wisconsin.

Persone 
 Prentice Mulford (1834-1891), scrittore statunitense;
 Nathaniel Prentice Banks (1816-1894), generale ed uomo politico statunitense;
 Jordan Prentice (1973), attore canadese;
 Keith Prentice (1940-1992), attore statunitense;
 Freyja Prentice (1990), pentatleta britannica;
 Andrew Prentice, matematico ed astrofisico australiano contemporaneo.

Altro 
 Evelyn Prentice, titolo originale del film statunitense del 1934: L'amante sconosciuta, diretto da William K. Howard;
 Prentice Hall, casa editrice statunitense specializzata nel settore dell'istruzione con sede a Upper Saddle River nel New Jersey.
 Percival Prentice, aeroplano monomotore ad elica da addestramento basico prodotto dall'azienda britannica Percival Aircraft nell'immediato periodo post bellico.